Louis Barbedor est un maître écrivain parisien actif vers 1630-1670.
 Barbedor est un conte de Michel Tournier paru en 1980.